Anglické slovo Nightfall (česky soumrak) může znamenat:

 Nightfall – vědeckofantastický román dvojice amerických autorů Isaaca Asimova a Roberta Silverberga vydaný v roce 1990, česky jako Příchod noci
 Nightfall (album) – druhé studiové album švédské kapely Candlemass
 Nightfall (řecká hudební skupina) – řecká metalová/gothicrocková kapela